Vito steht für:

 männlicher Vorname, siehe Veit #Vito
 Vito (Antabamba), Ort in Peru
 Vito (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Mercedes-Benz Vito,  Kleintransporter von Mercedes-Benz
 Mount Vito, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Vito, Kleinbildkamera von Voigtländer (Unternehmen)

Vito ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco De Vito (* 1970), italienischer Schauspieler
 Gioconda De Vito (1907–1994), italienische Geigerin
 Joe Vito (um 1931–2010), US-amerikanischer Jazzpianist, Arrangeur und Songwriter
 Louie Vito (* 1988), US-amerikanischer Snowboarder
 Maria Luisa Lopez-Vito (* 1939), philippinisch-deutsche Pianistin
 Maria Pia De Vito (* 1960), italienische Jazzsängerin
 Patrick J. Don Vito, Filmeditor
 Rick Vito (* 1949), US-amerikanischer Gitarrist
 Robert Vito (um 1947–2013), US-amerikanischer Nachrichtensprecher und Korrespondent
 Victor Vito (* 1987), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 DeVito
 DeVitto
 Don Vito
 San Vito
 Vietow
 Fito